Анато́лий Ива́нович Чистоу́сов (28 августа 1953 года, Киров, Кировская область — 14 февраля 1996 года, село Старый Ачхой, Чеченская Республика) — священник Русской Православной Церкви, настоятель Михаило-Архангельского храма города Грозного и благочинный православных церквей Чеченской республики.

Биография 
Окончил военное училище штурманов ВВС и педагогический институт (заочно). В восьмидесятые годы XX века проходил службу офицером-воспитателем в одном из военных училищ города Ставрополя. В 1993 году уволился из рядов Вооружённых Сил России. Майор запаса. 18 марта 1994 года Митрополитом Гедеоном (Докукиным) рукоположён в сан диакона. 20 марта 1994 года — рукоположён в сан иерея. 21 марта 1994 года направлен в распоряжение благочинного православных церквей Чеченской республики. С 15 марта 1995 года — настоятель Михаило-Архангельского храма города Грозного и благочинный православных церквей Чеченской республики.

В Грозном 1995 года не было газа, электроэнергии, стояли страшные морозы. Отец Анатолий служил в храме (где русские и чеченцы получали еду, воду, вещи, прятались от бомб) и ухаживал за тяжело больным настоятелем — протоиереем Петром Нецветаевым, благочинным церквей Чечни, у которого отказали почки.

29 января 1996 года во время Первой чеченской войны вместе с протоиереем Сергием Жигулиным был захвачен чеченскими боевиками и помещён в концлагерь департамента государственной безопасности Чеченской Республики Ичкерия. Под пытками не оговорил себя и 14 февраля того же года был расстрелян. Перед тем как его разделили с Сергием Жигулиным, отец Анатолий сказал: «Слушай, брат, ведь это счастье — пострадать за Христа, умереть с Его именем на устах».

Останки отца Анатолия были эксгумированы лишь в июле 2003 года в горах недалеко от Старого Ачхоя и захоронены в Ставрополе при часовне городского кладбища.

По свидетельству документалиста Полины Жеребцовой, при служении в храме Анатолий Чистоусов во время Первой чеченской войны проявлял учтивость ко всем прихожанам, не разделяя людей по вере и национальности, помогая чеченцам, русским, и другим жителям Грозного.

Память 
2006 — В Ставрополе на могиле священника Анатолия установлен памятник.

2021 — В Кирове увековечили имя священника внеся его на памятную доску.

Примечания

Литература 
 протоиерей Александр Шаргунов Долг и любовь // Русский Дом. — 2011. — № 2. — С. 12-13
 протоиерей Александр Шаргунов Долг и любовь: памяти протоиерея Анатолия Чистоусова // Москва. — 2013. — № 2. — С. 235—237

Ссылки 
 ПАМЯТИ АНАТОЛИЯ ЧИСТОУСОВА, СВЯЩЕННИКА ИЗ ГРОЗНОГО
 Биография на сайте Ставропольской и Владикавказской епархии РПЦ
 Жизнеописание священника о. Анатолия Чистоусова
 Священник Анатолий Чистоусов принял мученическую кончину в чеченском плену
 Крест на могиле о. Анатолия Чистоусова
 Священник Анатолий Чистоусов
 Протоиерей Александр Шаргунов Воин Христов, воспринявший венец небесной победы // Русская народная линия, 18.02.2011.
 АНАТОЛИЙ ГРОЗНЕНСКИЙ
 Когда умереть — счастье. Фильм о священнике Анатолии Чистоусове
 Миротворцы. Студия «Пеликен», 2002
 Живи и веруй

Родившиеся в Кирове
Майоры (Российская Федерация)
Священники Русской православной церкви
Заложники
Застреленные в России
Люди, которые были похищены и убиты
Нераскрытые убийства в России